Takeo může být:

 Takeo (město) – město v Japonsku
 Takéo (provincie) – provincie na jihu Kambodži

jména osob
 Takeo (jméno) – japonské jméno
 Takeo Andó (* 1938) – japonský profesionální hráč deskové hry go
 Takeo Fukuda (1905–1995) – japonský politik
 Takeo Kurita (1889–1977) – viceadmirál Japonského císařského námořnictva během druhé světové války 
 Takeo Miki (1907–1988) – japonský politik
 Takeo Takagi (1892–1944) – viceadmirál Japonského císařského námořnictva během druhé světové války 
 Takeo Takahaši (* 1947) – bývalý japonský fotbalista
 Takeo Wakabajaši (1907–1937) – japonský fotbalista
 Takeo Takahaši (režisér) – japonský režisér anime